Mały Płock Drugi – dawna wieś w Polsce, w województwie podlaskim, w powiecie kolneńskim, w gminie Mały Płock
 Mały Płock Drugi – dawna leśniczówka w Polsce, w województwie podlaskim, w powiecie kolneńskim, w gminie Mały Płock